Revolución blanca puede referirse a:
La Revolución de las lanzas del partido blanco en Uruguay (1870-1872).
El Movimiento Blanco, en el contexto de la Revolución bolchevique (roja) de 1917 (hasta entonces el color asociado a los contrarrevolucionarios solía ser el negro -Rojo y negro de Stendhal-).
La Revolución blanca de Irán, una serie de transformaciones socioeconómicas de carácter modernizador, emprendidas por el Sah Mohammad Reza Pahlevi de Irán en los años 1960 y 1970.
La Revolución egipcia de 2011, un conjunto de manifestaciones contra Hosni Mubarak en Egipto, dentro de la Primavera Árabe (2010-2012).
El fallido intento de derrocar a Alexander Lukashenko en Bielorrusia en 2006 (una de las revoluciones de colores inspiradas por la revolución naranja de Ucrania).